Guarany Futebol Clube, do Rio Grande do Sul
 Guarany Futebol Clube (Camaquã), no Rio Grande do Sul
 Guarany Futebol Clube (Belém), no Pará
 Guarany Football Club (Niterói), no Rio de Janeiro
Guarany Foot-Ball Club (Belo Horizonte), em Minas Gerais
Guarany Foot-Ball Club (Fortaleza), no Ceará

Desambiguações de clubes